Velika Erpenja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 120 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.

Vidi
Mala Erpenja

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji